

Домашкув — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Домашкув — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства